Thomas Egerton ist der Name folgender Personen:

* Thomas Egerton (Händler) (1521–um 1597), englischer Händler und Münzbeamter
 Thomas Egerton, 1. Viscount Brackley (1540–1617), englischer Richter und Staatsmann
 Thomas Egerton, 1. Earl of Wilton (1749–1814), britischer Peer und Politiker
 Thomas Egerton (Verleger) (um 1784–1830), britischer Verleger
 Thomas Egerton, 2. Earl of Wilton (1799–1882), britischer Peer und Politiker